Key Largo, floridai város (USA)
Key Largo, John Houston 1948-as filmje